Hollaus ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Hollaus (1929–1994), österreichischer Fußballspieler
 Lukas Hollaus (* 1986), österreichischer Triathlet
 Rupert Hollaus (1931–1954), österreichischer Motorradrennfahrer